Žaga (Bovec), een plaats in de Sloveense gemeente Bovec
 Žaga (Kamnik), een plaats in de Sloveense gemeente Kamnik
 Žaga (Velike Lašče), een plaats in de Sloveense gemeente Velike Lašče